Intestin este parte a tubului digestiv, la om și la mamifere, care este cuprinsă între stomac și anus; maț.

Intestin se poate referi la:
 Intestin subțire
 Intestin gros